Романь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Романь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна

Див. також 
 Романьї
 Романь-су-Монфокон
 Романь-су-ле-Кот